Hjalmar Sjövall kan syfta på:

* Hjalmar Sjövall (1844–1910), svensk skolman och politiker
 Hjalmar Sjövall (1907–1993), svensk rättsmedicinare